Сорин — фамилия. Известные носители:

 Сорин, Ариэль (род. 1967) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (1995).
 Сорин, Арон Меерович — советский конструктор медицинского оборудования, в том числе радиокапсул.
 Сорин, Владимир Гордеевич (1893—1944) — советский партийный деятель, историк.
 Сорин, Владимир Григорьевич (1938—2022) — советский и российский реставратор, внук С. А. Сорина.
 Сорин, Игорь Владимирович (1969—1998) — российский поэт и музыкант.
 Сорин, Иосиф Иванович (1893—?) — руководитель киевской губернской ЧК.
 Сорин, Карлос (род. 1944) — аргентинский режиссёр и сценарист.
 Сорин, Павел Михайлович (род. 1995) — российский гребец-академик.
 Сорин, Савелий Абрамович (1878—1953) — русский художник-портретист.
 Сорин, Семён Григорьевич (1921—2000) — русский советский поэт и переводчик.
 Сорин, Хуан Пабло (род. 1976) — аргентинский футболист.
 Сорин, Яков Михайлович (1905—1975) — первый начальник ЦКБ-17, ныне ОАО «Концерн радиостроения „Вега“»; главный редактор журнала «Надёжность и контроль качества».

См. также